Az 1970-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az ausztrál Margaret Court nyerte az amerikai Billie Jean King előtt.

Kiemeltek 

  Margaret Court (Bajnok)
  Billie Jean King (Döntős)
  Virginia Wade (Negyedik kör)
  Kerry Melville (Negyedik kör)
  Rosie Casals (Elődöntős)
  Julie Heldman (Negyedik kör)
  Karen Krantzcke (Negyeddöntős)
  Helga Niessen (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1970 a teniszben